Смолоскип — вид світильника, який здатний забезпечити тривале інтенсивне світло на відкритому повітрі при будь-яких погодних умовах.
 Смолоскип (видавництво) — українське видавництво.
 Смолоскип — низка українських видань.
 Смолоскип — музей у Донецьку присвячений життєвому шляху Народних Героїв Українського Народу – Василя Макуха і Олекси Гірника.
 Смолоскип — товариство українських студентів, створене у 1932 р. у місті Броди.